44-й километр, 44 км — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги на 44-м километре линии Пискарёвка — Ладожское Озеро.

Расположена на однопутном участке Мельничный Ручей — Ладожское Озеро, между платформой Ваганово и станцией Ладожское Озеро.

Электрифицирована в 1966 году. Имеет 1 боковую высокую платформу с правой стороны пути. Билетные кассы отсутствуют. Рядом находятся несколько жилых домов — это отдалённая часть посёлка при станции Ладожское Озеро.

Вокруг платформы густой лес, а в некоторых местах болото. На платформе имеют остановку не все проходящие через неё пригородные электропоезда.

Во время Великой Отечественной Войны на месте нынешней платформы находились разъезд и станция Каботажная, впоследствии они были разобраны. Станция служила для перевалки грузов и пересадки эвакуированных людей из вагонов поезда в грузовики и автобусы, следовавшие дальше по ледовой Дороге жизни.

Фотогалерея

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района